Carnal ist der Familienname der folgenden Personen:

 Henri Carnal (* 1939), Schweizer Mathematiker
 Marc Carnal (* 1986), Schweizer Schriftsteller